Gabriela Dabrowski e Alla Kudrjavceva erano le detentrici del titolo, ma la Kudryavtseva quest'anno non ha partecipato. La Dabrowski ha fatto coppia con Maria Sanchez ma ha perso nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis National Bank Challenger Saguenay 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Marta Domachowska e Andrea Hlaváčková che hanno battuto in finale Françoise Abanda e Victoria Duval 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Maria Sanchez (primo turno)
  Marta Domachowska /  Andrea Hlaváčková (Campionesse)

  Melanie Oudin /  Jessica Pegula (primo turno)
  Chieh-Yu Hsu /  Justyna Jegiołka (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

National Bank Challenger Saguenay 2013